Endstation Mord steht für:

 Endstation Mord (1950), ein US-amerikanischer Film von Ted Tetzlaff aus dem Jahr 1950
 Endstation Mord (1992), ein italienischer Film von Michele Placido aus dem Jahr 1992